Porte étroite désigne :
 La Porte étroite (parabole)
 La Porte étroite, roman d'André Gide
 Un mode d'intervention auprès du Conseil constitutionnel français pour soutenir une saisine.